Кубок ФИА по е-ралли (), до 2016 г. Кубок ФИА для автомобилей с альтернативными источниками энергии () – автоспортивный турнир для экологически чистых транспортных средств, проводимый Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Победители

FIA ecoRally Cup (2022-)

FIA ERRC (2017-2021)

FIA AEC – Гибридные и эндотермические автомобили (2007-2016)

FIA AEC – Чисто электрические автомобили (2007-2016)

Примечания

Ссылки
 Страница Кубка ФИА по экоралли на официальном сайте ФИА

Автоспорт